Ма́йборода — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 Майборода, Александр Андреевич (1924—1987) — советский слесарь-монтажник, Герой Социалистического Труда (1958).
 Майборода, Александр Антонович (1908—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Майборода, Аркадий Иванович (1798—1845) — российский военный деятель, автор доноса на Пестеля и других декабристов.
 Майборода, Аскольд Александрович (род. 1937) — российский учёный, занимающийся вопросами воспаления, доктор биологических наук, профессор.

В 
 Майборода, Виталий Викторович (1983—2013) — подполковник ФСБ, Герой Российской Федерации.

Г 
 Майборода, Георгий Илларионович (1913—1992) — украинский советский композитор, народный артист СССР; брат .

Д

И 
 Майборода, Иван Иванович (1911—1984) — виноградарь колхоза «Борьба за мир» (село Абрикосовка, Кировский район Крым) Герой Социалистического Труда (1958).
 Майборода, Игорь Юрьевич (род. 1959) — кинорежиссёр, сценарист.
 Майборода, Иосиф Яковлевич — советский экскаваторщик, Герой Социалистического Труда (1963).

Л

Н

П 
 Майборода, Платон Илларионович (1918—1989) — украинский советский композитор, народный артист СССР; брат .

Р 
 Майборода, Роман Георгиевич (1943—2018) — советский певец (баритон).
 Майборода, Роман — советский и российский музыкант, бас-гитарист российской кантри-группы «Кукуруза».

С 
 Майборода, Светлана (род. 1981) — американский математик украинского происхождения.
 Майборода, Сергей Иванович (1971—2017) — советский и украинский футболист, полузащитник.

Ф 
 Майборода, Феоктист Данилович (1903 — ?) — советский военный деятель, полковник.